Der Fontane-Preis für die jüngere Generation wurde aus Anlass des 175. Geburtstages Theodor Fontanes 1998 von der Theodor Fontane Gesellschaft Potsdam gestiftet. Die Anregung dazu gab die damalige Ehrenpräsidentin Charlotte Jolles.

Der Wettbewerb um den Fontane-Preis soll junge Menschen an Werk und Leben von Theodor Fontanes heranführen. Teilnahmeberechtigt sind Schüler vom 16. Lebensjahr an sowie Studenten bis zum 25. Lebensjahr, die sich in einem Essay eigenständig mit einem von der Theodor-Fontane-Gesellschaft vorgegebenen Thema auseinandersetzen sollen.

Der Preis wird in unregelmäßigen Abständen verliehen, bisher 1994 und 1998.

Siehe auch 
 Fontane-Preis (Begriffsklärung)

Weblinks 
 Fontane-Preis bei der Theodor-Fontane-Gesellschaft e. V.

Fontane-Preis
Literaturpreis (Brandenburg)
Erstverleihung 1998